Het tennistoernooi US Open werd in 1982 bij de mannen voor de 102e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaan Jimmy Connors won het toernooi voor de vierde keer door in de finale zijn als derde geplaatste landgenoot Ivan Lendl met 6-3, 6-2, 4-6 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

ITF-toernooi in 1982
US Open (tennis)